Пуркерень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мічешть.
 Пуркерень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Попешть.
 Пуркерень () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Терлунджень.